Le nom de ORP Nurek (en français : plongeur) a été porté successivement par deux bâtiments-bases de plongeurs démineurs de la marine polonaise :

 Le , ancien bateau allemand M-52, converti pour la marine polonaise en navire de soutien à la plongée par Stocznia Modlińska à Modlin en 1922. Il est retiré de la liste des navires de guerre le 1er décembre 1936 ;
 Le , successeur du précédent, construit par le Chantier naval de la marine polonaise de Gdynia. Entré en service le 1er novembre 1936, il est coulé le 1er septembre 1939 dans le port de guerre d’Oksywie par la Luftwaffe allemande.

Notes et références